Karoline Næss ist der Name folgender Personen:

* Karoline Næss (Biathletin) (* 1994), norwegische Biathletin 
 Karoline Næss Mamelund (* 1987), norwegische Handballspielerin